Millionenmarsch oder Marsch der Millionen steht für:

 Demonstrationen Sep. 2019 in Kairo gegen Abdel Fattah al-Sisi, siehe Mohammed Ali (Bauunternehmer) #Millionenmarsch

Ohne Zielartikel:
 Demonstrationen Nov. 2011 in Kairo „gegen den regierenden Militärrat“ 
 Demonstrationen Jul. 2013 in Kairo „für Mursis Rückkehr“ 
 Demonstrationen Jan. 2015 in Paris „gegen den Terror“ 
 Demonstrationen Okt. 2019 in Santiago de Chile „für Sozialreformen“ 
 Millionenmarsch nach Jerusalem Jun. 2018, Demonstrationen in Gaza „für Heimkehr und Beendung der Blockade“ 
 Demonstrationen Jun. 2019 in Hongkong „gegen das Auslieferungsgesetz“ 
 Demonstrationen Jun. 2019 im Sudan „für mehr Demokratie“ 

Siehe auch:
 Millionen-Mann-Marsch Okt. 1995 in Washington